O Peugeot Tipo 172 foi um modelo fabricado pela Peugeot cuja produção se estendeu entre 1923 e 1929, com dois nomes comerciais distintos. Para detalhes específicos sobre essas variantes, veja:

 Peugeot Quadrilette para os modelos Tipo 172 e Tipo 172 BS
 Peugeot 5CV para os modelos Tipo 172 BC, Tipo 172 R, Tipo 172 M e Tipo 172 S